Breedlove se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dennis Breedlove
 Denis E. Breedlove